Пчева — деревня в Киришском районе Ленинградской области, пристань на реке Волхов, административный центр Пчевского сельского поселения.

Название 
Пчева — искаженное старинное слово «печва» или «печева», от глагола «печь».

История 
Согласно переписи 1710 года, деревня Пчева упоминается в Никольском Городинском погосте Заонежской половины Обонежской пятины: 31 двор, 12 дворов пустых.

Деревянная православная часовня существовала в Пчеве с 1752 года.

Деревня Пчева упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года А. М. Вильбрехта.

На карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года, она обозначена как село Пчева, состоящее из 105 крестьянских дворов.

ПЧЕВА — деревня принадлежит графу Кутайсову, число жителей по ревизии: 261 м. п., 248 ж. п. (1838 год)

ПЧЕВА — деревня графини Кутайсовой, по просёлочной дороге, число дворов — 79, число душ — 257 м. п. (1856 год)

В XIX веке крестьяне-лоцманы деревни Пчева занимались проводкой судов через Пчевские пороги на Волхове.

ПЧЕВА — село владельческое при реке Волхове, число дворов — 76, число жителей: 338 м. п., 336 ж. п.; Церковь православная. Часовень две. Сельское училище. Два торжка. (1862 год)

В 1862 году деревянная часовня была обращена в кладбищенскую церковь и освящена во имя св. патриарха Модеста.

В 1863 году под наблюдением архитектора Шустова в селе было начато строительство каменной церкви.

В 1868 году она была освящена во имя Преображения Господня.

В 1867—1868 годах временнообязанные крестьяне деревни выкупили свои земельные наделы у П. П. Кутайсовой и стали собственниками земли.

Позднее, сборник Центрального статистического комитета описывал село так:

ПЧЕВО — село бывшее владельческое при реке Волхове, дворов — 112, жителей — 712; Две церкви православных, школа, 6 лавок, постоялый двор. (1885 год).

22 ноября 1893 года на сельском кладбище при церкви Преображения Господня был похоронен знаменитый русский сыщик, первый начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга, действительный статский советник Иван Дмитриевич Путилин. 

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

ПЧЕВА — село, православных — 770, мужчин — 369, женщин — 401, обоего пола — 770. (1897 год)

Согласно материалам по статистике народного хозяйства Новоладожского уезда 1891 года имение при селениях Пчева и Чирково площадью 1459 десятин принадлежало наследной графине П. П. Кутайсовой, имение было приобретено до 1868 года.

В XIX веке село административно относилась ко 2-му стану Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — к Городищенской волости 5-го земского участка 1-го стана.

Согласно карте Петроградской и Новгородской губерний 1915 года в селе Пчева находились шесть ветряных мельниц.

С 1917 по 1922 год деревня Пчева входила в состав Пчевского сельсовета Городищенской волости Новоладожского уезда.

С 1922 года, в составе Глажевской волости Волховского уезда.

С 1927 года, в составе Андреевского района.

В 1928 году население деревни Пчева составляло 956 человек.

С 1931 года, в составе Киришского района.

По данным 1933 года село Пчева являлось административным центром и единственным населённым пунктом Пчевского сельсовета Киришского района, с населением 1345 человек.

По данным 1936 года в состав Пчевского сельсовета входил 1 населённый пункт, 189 хозяйств и 1 колхоз.

В годы Великой Отечественной войны с 28 октября 1941 года в течение нескольких дней в деревне в обороне против превосходящих сил противника сражался 1084 стрелковый полк 310 стрелковой дивизии.

С 1963 года в составе Волховского района.

С 1965 года, вновь в составе Киришского района. В 1965 году население деревни Пчева составляло 213 человек.

По данным 1966 и 1973 годов деревня Пчева являлась административным центром Пчевского сельсовета, в деревне располагалась центральная усадьба совхоза «Киришский».

По данным 1990 года в деревне Пчева проживали 917 человек. Деревня являлась административным центром Пчевского сельсовета в который входили 10 населённых пунктов: деревни Витка, Городище, Дубняги, Дуняково, Ихоново, Мотохово, Новинка, Панихино, Пчева, Чирково, общей численностью населения 1499 человек.

В 1997 году в деревне Пчева Пчевской волости проживали 1094 человека, в 2002 году — 1025 человек (русские — 92 %).

В 2007 году в деревне Пчева Пчевского СП — 1112 человек.

География 
Деревня расположена в северо-западной части района на автодороге  (Кириши — Городище — Волхов).

Расстояние до районного центра — 11 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Андреево — 4 км.

Деревня находится на правом берегу реки Волхов.

Демография

Улицы 
Героев, Набережная, Лесная, Речная, Садовая, Советская.

Примечания

Ссылки 
 Оборона Ленинграда. Киришский район. Пчева

Населённые пункты Киришского района